Опсеница, Владимир (род. 1980) — сербский гитарист.
 Опсеница, Станко (1907—1943) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны и Народный герой Югославии.